Frans Janssens (1914-1985), homme politique belge ;
 Frans Janssens (né en 1945), footballeur belge.